Roy Stuart peut faire référence à:
 Roy Stuart (1962-), un photographe américain, dont les photographies ont fait l'objet de plusieurs livres ;
 Roy Stuart (1927-2005), un acteur ayant entre autres interprété le rôle du Caporal Chuck Boyle dans la sitcom Gomer Pyle, UMSC.